Bussy-le-Repos, commune française de la Marne
 Bussy-le-Repos, commune française de l'Yonne

Bussy-le-Repos, sans autre précision, est cité dans le poème d’Aragon, Le conscrit des cent villages, écrit comme acte de Résistance intellectuelle de manière clandestine au printemps 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France